Соня Кэрол Уодделл (; ), в девичестве Скоун () — новозеландская гребчиха, выступавшая за сборную Новой Зеландии по академической гребле в 1995—2004 годах. Серебряная призёрка чемпионата мира, обладательница серебряной и бронзовой медалей Кубка мира, участница двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Соня Скоун родилась 19 февраля 1973 года в городе Хавера, Новая Зеландия. Дочь известного новозеландского регбиста Алистэра Скоуна.

Начинала спортивную карьеру в лёгкой атлетике, в частности в 1990 году представляла Новую Зеландию в беге на 400 метров с барьерами на юниорском чемпионате мира в Пловдиве. Впоследствии перешла в академическую греблю, проходила подготовку в Кеймбридже в местном одноимённом клубе Cambridge Rowing Club.

Дебютировала в гребле на взрослом международном уровне в сезоне 1995 года, когда вошла в основной состав новозеландской национальной сборной и выступила на чемпионате мира в Тампере, где в зачёте парных четвёрок заняла итоговое девятое место.

В 1997 году в одиночках была пятой на этапе Кубка мира в Люцерне, закрыла десятку сильнейших на мировом первенстве в Эгбелете.

В 1998 году в одиночной дисциплине стала шестой на этапе Кубка мира в Люцерне и десятой на чемпионате мира в Кёльне. Также в этом сезоне вышла замуж за коллегу по сборной Роба Уодделла и на дальнейших соревнованиях выступала под фамилией мужа.

На мировом первенстве 1999 года в Сент-Катаринсе показала в одиночках пятый результат.

В 2000 году в одиночках выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Вене и благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Сиднее — здесь финишировала в главном финале шестой.

После сиднейской Олимпиады Уодделл осталась в составе гребной команды Новой Зеландии на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2001 году в парных четвёрках она стала серебряной призёркой на этапе Кубка мира в Мюнхене и на чемпионате мира в Люцерне, где в решающем финальном заезде уступила экипажу из Германии.

В 2003 году стартовала в одиночках на мировом первенстве в Милане, сумела квалифицироваться лишь в утешительный финал В и расположилась в итоговом протоколе соревнований на седьмой строке.

Находясь в числе лидеров новозеландской национальной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 2004 года в Афинах — на сей раз в одиночках оказалась пятой.

Впоследствии проявила себя в велоспорте, в 2011 году выиграла национальное первенство в гонке с раздельным стартом и завоевала золотую медаль на трековом чемпионате мира среди спортсменов с ограниченными возможностями.

Её двоюродная сестра Ребекка Скоун тоже добилась больших успехов в академической гребле, призёрка двух Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) Новой Зеландии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2000 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года